Andrzej Królikowski (zm. 2022) – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny 
Andrzej Królikowski – polski kapitan żeglugi wielkiej, urzędnik administracji morskiej i wykładowca akademicki
Andrzej Królikowski (zm. 2015) – polski inżynier, doktor honoris causa Politechniki Białotockiej i wykładowca tejże uczelni

Przypisy